Григор Иванов (Йованов) Кондов е български просветен деец от Македония.

Биография 
Григор Кондов е роден в Прилеп, Османската империя, днес Северна Македония в семейството на родолюбиви българи. Брат е на Даме Кондов и Йосиф Кондов. Кондов по професия е книжар и търговец. Отвлечен е от дома си от сръбските власти заради патриотична дейност и е убит.

Бележки 

Родени в Прилеп
Български просветни дейци от Македония
Български книжари
Вардарска Македония под сръбска власт
Починали в Прилеп